Артищев — русская фамилия; имеет женскую форму Артищева. Может также быть топонимом:

 Артищев — село во Львовской области Украины.
 Артищев, Илья Соломонович (1923—1981) — майор Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Артищева, Роза Вениаминовна (род. 1934) — советский и российский музыковед, член Союза композиторов СССР.